Batidora hace referencia a varios artículos:

 Batidora (mezcla), electrodoméstico que sirve para batir, mezclar y amasar alimentos blandos. Es llamado batidora en Hispanoamérica y, en España, batidora amasadora.
 Licuadora (trituración), batidora de vaso, electrodoméstico con un motor eléctrico que hace girar unas cuchillas que muelen los alimentos. Es llamado batidora de vaso en España y, en Hispanoamérica, se conoce como licuadora.
 Licuadora de mano o batidora de brazo, electrodoméstico que permite moler los ingredientes de una receta en el recipiente en el que se prepara la misma. Es conocido como licuadora de mano en Hispanoamérica, como batidora de mano o batidora de brazo en España, y en ambos lugares, también como minipimer.

Enlaces externos